Коз () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 11 339 человек.

Код INSEE кантона 1708. Всего в кантон Коз входят 14 коммун, из них главной коммуной является Коз.

Коммуны кантона 

 Арс-сюр-Жиронд — население 608 чел.
 Барзан — население 449 чел.
 Бутенак-Туван — население 195 чел.
 Бри-су-Мортань — население 247 чел.
 Шенак-Сен-Сёрен-д’Юзе — население 590 чел.
 Коз — население 1915 чел.
 Эпарнь — население 781 чел.
 Флуарак — население 331 чел.
 Грезак — население 675 чел.
 Мешер-сюр-Жиронд — население 2619 чел.
 Мортань-сюр-Жиронд — население 1022 чел.
 Сен-Ромен-сюр-Жиронд — население 50 чел.
 Семюссак — население 1778 чел.
 Тальмон-сюр-Жиронд — население 79 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта